Novković ist der Familienname folgender Personen

 Boris Novković (* 1967), kroatischer Sänger und Komponist
 Mile Novković (* 1950), serbischer Fußballspieler